Pálffy István
Pálffy István (1586–1646) hadvezér
Pálffy István (1828-1910) Pozsony vármegye főispánja
Pálffy István (1929–2001) irodalomtörténész
Pálffy István (1959) újságíró, politikus
Pálfy István
Pálfy István (1942) tanár, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
hasonló nevűek
Pálfy G. István (1945) újságíró